Luma peut désigner :
 Luma, un signal utilisé en vidéo ;
 le nom vernaculaire dans le Poitou de l'escargot Helix aspersa aspersa
 Luma, personnage imaginaire dans la série de jeux vidéo Mario ;
 un autre nom de la protéine TMEM43 ;
 Luma Arles, une fondation artistique dirigée par Maja Hoffmann (et son projet de centre consacré à l'art contemporain à Arles, dessiné par Frank Gehry) ;
 Luma, un genre de plantes de la famille des Myrtaceae ;
 Luma, un genre de lépidoptères de la famille des Crambidae.
 LumaFusion, un logiciel de montage vidéo sur iPadOS et iOS.